Bertil Jansson kan syfta på.

Bertil Jansson (kulstötare)
Bertil Jansson (skådespelare)
Bertil Jansson (1924-1988), sportjournalist